Kuttusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kuttusaari (ö i Tammerfors, lat 61,53, long 24,12), Birkaland,  (2 ha)
2. Kuttusaari (ö i Tammerfors, lat 61,31, long 23,67), Birkaland,  (8 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar